Виктор Шевченко: Шевченко, Виктор Александрович (род. 1957) — российский растениевод, академик РАН (2022).
 Шевченко, Виктор Алексеевич (более известен как Дарт Вейдер; род. 1956) — украинский политик, замглавы Интернет-партии Украины.
 Шевченко, Виктор Борисович (1902—1981) — советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.
 Шевченко, Виктор Иванович (род. 1941) — советский металлург, политик.
 Шевченко, Виктор Нестерович (1921 — ?) — советский футболист, тренер.
 Шевченко, Виктор Степанович (род. 1941) — российский управленец, генеральный директор ОАО «Ижорские заводы».